Эндрю Лоуренс «Дрю» Николас (; родился 17 мая 1981 года в Хемпстеде, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру. Играл на позиции атакующего защитника. В Евролиге в сезоне 2005/2006 стал самым результативным игроком, забивая в среднем 18,4 очка за матч, и выиграл Приз имени Альфонсо Форда.

Карьера

Старшая школа и университет 
В старшей школе в период с 1995 по 1999 годы играл за команду  (Нью-Йорк). В 1999—2003 гг. играл за команду «Мэриленд Террапинс» Мэрилендского университета (Колледж-Парк).

Профессиональная карьера 
В 2003 году подписал контракт с командой «Фабриано Баскет» из второго дивизиона чемпионата Италии (Серия B), по итогам сезона стал самым результативным игроком Второго дивизиона с результатом в среднем 27,1 очков за игру. В следующем сезоне перешёл в команду «Ливорно» (Серия A) и здесь также стал самым результативным игроком (22,8 за игру). В этом же году подписал контракт до конца сезона с испанской командой «Тау Керамика». В сезоне 2005—2006 гг. вернулся в чемпионат Италии, подписав контракт с «Бенеттоном», и стал в составе клуба самым результативным игроком Евролиги. В 2006—2007 гг. перешёл в турецкий клуб «Эфес Пилсен».

24 июня 2008 года подписал двухлетний контракт с «Панатинаикосом». В составе греческого клуба дважды выигрывал Евролигу, становился чемпионом Греции и обладателем Кубка Греции. В июне 2011 года подписал контракт с итальянским «Милан», однако в январе 2012 года клуб расторг контракт.

13 июня 2012 года в статусе свободного агента подписал контракт с ПБК ЦСКА по схеме «1+1». Контракт с ЦСКА был расторгнут по взаимному согласию сторон 23 ноября 2012 г. В составе команды провёл 9 официальных игр.

Достижения

Командные достижения 
 Чемпион Евролиги: 2008/09, 2010/11
 Чемпион Греции: 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Обладатель Кубка Греции: 2008/09
 Обладатель Кубка Турции: 2006/07
 Чемпион Италии: 2005/06

Личные достижения 
 Участник Матчей всех звезд Греции: 2009, 2010, 2011
 Обладатель приза имени Альфонсо Форда: 2005/06
 Самый результативный игрок чемпионата Италии: 2004/05
 Самый результативный игрок Второго дивизиона чемпионата Италии: 2003/04

Примечания

Ссылки 
 
 ПБК ЦСКА Основная команда
 Euroleague.net profile 
 

Баскетболисты США
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК ЦСКА Москва